Bruno Magras (1951-), frère de Michel Magras, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy;
 Michel Magras (1954-) frère de Bruno Magras, sénateur de Saint-Barthélemy;

Magras